Reka bezeichnet 
 einen Dialekt in Westmazedonien, siehe mazedonische Sprache

Reka ist der Name folgender geographischer Orte:

in Bulgarien:
 Reka (Banite) (kyrillisch Река), ein Dorf in der Gemeinde (Obtschini) Banite und in der Oblast Smoljan in Südbulgarien

in Indonesien:
 Reka (Ndona), ein Dorf im Distrikt Ndona der Provinz Ost-Nusa Tenggara, eine der kleinen Sunda-Inseln 

im Kosovo:
 Reka (Kaçanik), ein Dorf im Kosovo in der Gemeinde Kaçanik
 Reka (Mitrovica), ein Dorf im Kosovo in der Gemeinde Mitrovica e Jugut

in Kroatien:
 Reka (Kroatien), ein Vorort der Stadt Koprivnica in der Gespanschaft Koprivnica-Križevci in Nordkroatien

in Mazedonien:
 Reka (Mazedonien), eine Landschaft im Osten Mazedoniens

in Slowenien:
 Reka (Cerkno), ein Dorf im Stadtbezirk (Občina) von Cerkno (deutsch: Kirchheim) in Westslawonien
 Reka (Laško), ein Dorf im Stadtbezirk (Občina) von Laško (deutsch: Markt Tüffer) in der Untersteiermark
 Reka (Fluss), ein Fluss in Slowenien

in Serbien:
 Reka (Kladovo) (), ein Dorf in der Gemeinde (Opština) Kladovo und im Bezirk Bor im Osten Serbiens
 Reka (Kraljevo) (serbisch-kyrillisch Река), ein Dorf in der Stadtgemeinde (Opština) Kraljevo und im Bezirk Raška in Zentralserbien

in Tschechien:
 Řeka, eine Gemeinde im Kreis (Okres) Frýdek-Místek in Mähren
 Řeka, der Name des Oberlaufes der Ropičanka, ein Fluss in den Mährisch-Schlesischen Beskiden
 Řeka, der Name eines kleinen Sees und eines Naturschutzgebietes bei Krucemburg () im Kreis (Okres) Havlíčkův Brod (deutsch Deutschbrod) in Ostböhmen

Reka ist der Familienname folgender Personen:
 Blerim Reka (* 1960), albanischstämmiger Jurist und Politiker
 Iljaz Reka (1924–1975), albanischer Politiker 

Réka bezeichnet:
 Réka, eine der Ehefrauen des Hunnenkönigs Attila
 Réka, ein ungarischer Frauenvorname
 SMS Réka, ein Kriegsschiff (Zerstörer) der k.u.k. Kriegsmarine

Řeka bezeichnet
 einen tschechoslowakischen Film aus dem Jahre 1933 von Josef Rovenský; deutscher Titel „Junge Liebe“
 Řeka čaruje (deutsch Fluss der Reize), einen tschechoslowakischen Film (Drama) aus dem Jahre 1945 von Václav Krška 

REKA, Reka oder ReKa steht für:
 die Rheinische Elektricitäts- und Kleinbahnen AG in Aachen, Deutschland, siehe Straßenbahn Aachen
 das ehemalige Residenz-Kaufhaus in Dresden, Deutschland
 die Schweizer Reisekasse Genossenschaft in Bern, Schweiz

Siehe auch:

Abkürzung